Dinah kan syfta på:

 Dina (bibeln) – den bibliske patriarken Jakobs dotter
 Dinah (krater) – en krater på Venus
 Dinah (sång) – en populär sång och jazzstandard

Personer 
 Dinah Washington (1924–1963), en blues- och jazzsångerska
 Dinah Shore (1916–1994), en sångerska ock skådespelerska
 Dinah Manoff, (1958–), en skådespelerska